Не́льсон До́нальд Э́мерсон (; 17 августа 1967, Гамильтон (Онтарио), Канада) — бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий.

С августа 2008 года является директором по развитию игроков клуба «Лос-Анджелес Кингз».

Карьера 
Выбранный на драфте НХЛ 1985 года Нельсон полноценно дебютировал в Национальной Хоккейной Лиге лишь в 1991 году, в составе «Сент-Луис Блюз». За два сезона он набрал 132 очка, установив во втором из них личный рекорд по количеству голевых передач — 51. В сезоне 1993/1994, уже будучи игроком «Виннипег Джетс», Эмерсон набрал 74 очка — другой личный рекорд, который ему впоследствии так и не удалось побить. Дальнейшая карьера Нельсона протекала не так гладко: за 1995—2000 годы он сменил три клуба. Пребывая к сезону 1999/2000 в статусе свободного агента, нападающий принял предложение недавно образованного клуба «Атланта Трэшерз», но, не проведя за «дятлов» и сезона, ушёл, вместе с Келли Букбергером, в «Лос-Анджелес Кингз» в обмен на  и Франтишека Каберле. В Лос-Анджелесе Нельсон Эмерсон и завершил профессиональную карьеру игрока.

С августа 2008 года является директором по развитию игроков клуба «Лос-Анджелес Кингз», с которым в 2012 и 2014 годах выиграл два Кубка Стэнли.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли